Телескоп — пристрій для збільшення зображення віддалених предметів.
 Телескоп (риба) — форма золотих риб (Carassius auratus).
 Телескоп (сузір'я) — сузір'я південної півкулі зоряного неба.
 «Телескоп»